Dejvická je název více míst či objektů:

 Dejvická (stanice metra) – stanice metra v Praze-Dejvicích
 Dejvická (zastávky MHD) – zastávky tramvají a autobusů a autobusové stanoviště a obratiště u stanice metra Dejvická v Praze-Dejvicích
 Dejvická (ulice) – ulice v Praze v Dejvicích a na hranici Dejvic a Bubenče